Medník může být: 

 Medník (Středočeská pahorkatina) – vrch na levém břehu dolního toku Sázavy, na území obce Hradištko v okrese Praha-západ
 Medník (národní přírodní památka) – chráněné území, národní přírodní památka na vrchu Medník, významná výskytem rostliny kandíku psího zubu
 Medník (včelařství) – část včelího úlu 
 Nektarium – rostlinný orgán, který produkuje nektar

Podobné názvy 
 Mědník